

Patronyme 

 Alphonse Chevallier (1793-1878), toxicologue français.
 Temple Chevallier (1794-1873) homme d'église, mathématicien et astronome anglais ;
 François Fulgis Chevallier (1796-1840), médecin et botaniste français ;
 
 Louis Chevallier (1869-1951), architecte français ;
 Eugénie Zélia Chevallier (1875-1951) , artiste lyrique, comédienne et strip-teaseuse française ;

 Gabriel Chevallier (1880-1969), personnalité politique française ;

 Paul Chevallier (1885-1971), personnalité politique française ;
 Louis Chevallier (1891-1967), personnalité politique française.
 Jeanne Chevallier (1893-1984), musicienne et cheffe d'orchestre française ;
 Gabriel Chevallier (1895-1969), écrivain français.
 Jean-Jacques Chevallier (1900-1983), historien et juriste français ;
 Pierre Chevallier (1909-1951), personnalité politique française ;

 Jacques Chevallier (1911-1971), industriel et homme politique franco-algérien ;
 Bernard Chevallier (1912-1997), cavalier français ;
 Pierre Chevallier (1913-1998), historien français ;
 Jacques Chevallier (1921-2009), ingénieur militaire du génie maritime et haut fonctionnaire de défense et de sécurité français ;
 Max-Alain Chevallier (1922-1990), théologien français ;
 Bernard Chevallier (1925-2018), joueur français de rugby à XV ;
 Jacques Chevallier (1927-2020), journaliste français, critique de cinéma ;
 Dominique Chevallier (1928-2008), historien, universitaire et chercheur français ;
 Raymond Chevallier (1929-2004), historien français ;
 Christian Chevallier (1930-2008), jazzman, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre français ;
 Marjolaine Chevallier (1931-), théologienne française ;

 Corinne Chevallier (1935-) historienne et romancière algérienne ;
 Jacques Chevallier (1943-), juriste français ;
 Pierre Chevallier (1946-), acteur français ;
 Martine Chevallier (1949-), actrice française ;
 Olivier Chevallier (1949-1980), pilote moto français ;
 Florence Chevallier (1955-), photographe française ;
 Philippe Chevallier (1956-), humoriste français ;
 Éric Chevallier (1960-), diplomate français ;
 Philippe Chevallier (1961-), cycliste français ;
 Franck Chevallier (1964-), athlète français ;
 David Chevallier (1969-), guitariste et compositeur français  ;
 Claire Chevallier (1969-), pianiste franco-belge ; 
 Jérôme Chevallier (1974-), coureur cycliste français ;
 Philippe Chevallier (1974-), philosophe français ;
 Sébastien Chevallier (1987-), joueur suisse de beach-volley ;
 Manon Chevallier (1998-), actrice française.

Personnage de fiction 

 Alain Chevallier, héros de bande dessinée de Christian Denayer et André-Paul Duchâteau.

Autre 
 Nueva Chevallier, société argentine de transport en commun longue distance.